Lethus är ett släkte av insekter. Lethus ingår i familjen Episactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lethus